Bohemian (englisch für unkonventionell) steht für:

 Bohemian (Louisiana), Ort im Plaquemines Parish, Louisiana, Vereinigte Staaten

Schiffe:
 Bohemian (Schiff, 1859), Dampfschiff der kanadisch-britischen Reederei Allan Line
 Bohemian (Schiff, 1900), Dampfschiff der britischen Reederei Leyland Line

Siehe auch:
 Bohemians
 Bohemien
 Bohemia